Леоно́ра (; —) — арагонська інфанта, королева Португалії (1433—1445). Регент королівства (1438—1439). Представниця Трастамарського дому. Народилася у Медіні-дель-Кампо, Кастилія. Донька арагонського короля Фернандо І й альбуркеркської графині Леонори. Дружина португальського короля Дуарте (з 1428). Мати португальського короля Афонсу V. У 14-річному віці втратила батька. З волі матері вийшла заміж за португальського інфанта-спадкоємця Дуарте, майбутнього короля. Народила йому 9 дітей, з яких лише 5 досягли дорослого віку. Була непопулярною серед підданих, сторонилися політичної боротьби. Після смерті чоловіка, згідно з його заповітом і рішенням кортесів, стала регентом при малолітньому синові Афонсу V (1438). Через брак досвіду розділила регентство з коїмбрським герцогом Педру, братом покійного короля. Передала йому державні справи, залишивши собі право на виховання сина. Не мала підтримки станів королівства, була змушена віддати Афонсу під опіку Педру. Намагаючись відвоювати сина, звернулася за дипломатичною допомогою до свого брата, барселонського графа Хуана. Після невдачі переговорів втекла до Крату (1439). Цим розізлила Педру, який взяв Крату в облогу й добився вигнання королеви до Кастилії (1440). Померла у Толедо, ймовірно від отрути. Похована у Португалії, у Батальському монастирі. Також — Леоно́ра Арагонська (). Прізвисько — Сумна королева ().

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Чоловік: 
 Діти:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Oliveira, Ana Rodrigues. Rainhas medievais de Portugal. [S.l.]: A Esfera dos Livros, 2010.

Посилання 
 

Арагонські інфанти
Королеви Португалії
Регенти Португалії
Регентки
Трастамарський дім
Уродженці Медіни-дель-Кампо
Жінки XV століття